Fréjus
Cividale del Friuli